Heihachirō (平八郎) es un nombre masculino japonés. Es el nombre de:
 Heihachirō Kojima (1895-1973), fotógrafo japonés;
 Heihachirō Ōshio (1793-1837), samurái japonés;
 Heihachirō Tōgō (1848-1934), almirante japonés;
 Heihachirō Honda (1548-1610), general y daimyō japonés, también conocido como Tadakatsu Honda.

Nombres masculinos
Nombres japoneses